Bijela je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Sirač, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 76 stanovnika te 38 obiteljskih kućanstava.

Napomena

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Sirač